Кодзиас () — греческая фамилия. Известные носители:

 Кодзиас, Джордж (1918—1977) — греко-американский учёный.
 Кодзиас, Константинос (1892—1951) — греческий спортсмен, мэр Афин.
 Кодзиас, Никос (род. 1950) — греческий политик, государственный деятель.